

Emilia-Romagna 
 Santuario della Beata Vergine delle Grazie di Boccadirio – Baragazza, frazione di Castiglione dei Pepoli
 Santuario della Beata Vergine delle Grazie – nome con cui è conosciuto il Santuario della Madonna del Poggio di San Giovanni in Persiceto

Friuli-Venezia Giulia 
 Santuario della Beata Vergine delle Grazie – Udine

Lombardia 
 Santuario della Beata Vergine delle Grazie – Curtatone
 Santuario della Beata Vergine delle Grazie – Grosotto in provincia di Sondrio

Piemonte 
 Santuario della Beata Vergine delle Grazie – Cavallermaggiore
 Santuario della Beata Vergine delle Grazie – nome con cui è conosciuto il Santuario di Valsorda a Garessio
 Santuario della Beata Vergine delle Grazie - Leini

Pagine correlate 
 Chiesa della Beata Vergine delle Grazie
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie
 Santuario della Madonna delle Grazie
 Santuario di Santa Maria delle Grazie